Piccioni est un patronyme porté notamment par :
 Vincent Piccioni (1812-1897), homme politique français ;
 Attilio Piccioni (1892-1976), homme politique italien ;
 Piero Piccioni (1921-2004), compositeur italien de musiques de films ;
 Giuseppe Piccioni (1953-), réalisateur italien.

Patronyme italien